Painted Lake är en sjö i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Australien gör anspråk på området. Painted Lake ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är South Doodle,  meter över havet,  kilometer söder om Painted Lake.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Östantarktis
Australiens anspråk i Antarktis